En Pologne :
 Grabiny est un village situé dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Grabiny est un village situé dans la voïvodie de Mazovie.
 Grabiny est un village situé dans le powiat de Brodnica, voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Grabiny est un village situé dans le powiat de Lipno, voïvodie de Couïavie-Poméranie.